Fleurot ist der Familienname folgender Personen:

 Audrey Fleurot (* 1977), französische Schauspielerin
 Paul Fleurot (1875–1946), französischer Journalist und Politiker